La saison 2014-2015 de Prva Crnogoska Liga est la neuvième édition de la première division monténégrine. Lors de celle-ci, le FK Sutjeska Nikšić tente de conserver son titre de champion face aux onze meilleurs clubs monténégrins lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année, chaque équipe affrontant à trois reprises ses adversaires. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division alors que les clubs classés  et  doivent disputer un barrage de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le FK Rudar Pljevlja qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec dix points d'avance sur le tenant du titre, le FK Sutjeska Nikšić et seize sur le FK Budućnost Podgorica. C'est le second titre de champion du Monténégro de l'histoire du club après celui remporté en 2010.

Qualifications en coupe d'Europe 
Trois places sont qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant attribuée au vainqueur de la Coupe du Monténégro de football 2014-2015. À l'issue de la saison, le champion se qualifiera pour le  de qualification des champions de la Ligue des champions 2013-2014.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}
 FK Mornar Bar se maintient après avoir remporté son barrage. FK Dečić Tuzi prend la place du FK Mogren Budva en première division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Liens internes 
 Championnat du Monténégro de football
 Coupe du Monténégro de football

Liens externes 
  Site officiel
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF

Championnat du Monténégro de football
Monténégro
2014 au Monténégro
2015 au Monténégro